Byron Rourke (1939-2011), un neuropsychologue et un professeur canadien ; 
 Constance Rourke (1885-1941), une écrivaine et enseignante américaine ;
 Josie Rourke (1976- ), une réalisatrice de théâtre et de cinéma anglaise, aussi directeur artistique ; 
 Mickey Rourke (1952- ), un acteur, ancien boxeur et scénariste américain ;
 Nathan Rourke (1998- ), un joueur canadien de football canadien et de football américain.